Greenfort ist der Name von

 Rikard Greenfort (* 1923), dänischer Langstreckenläufer
 Tue Greenfort (* 1973), dänischer Künstler